

Patronymes 

 Abel Lafleur (1875-1953), sculpteur et graveur-médailleur français ;
 Art LaFleur (1943-2021), acteur américain ;
 Claude Lafleur (1932-2018), artiste plasticien canadien ;
 Eric LaFleur (1964-), homme politique louisianais ;
 Eugène Lafleur (1856-1930), avocat, juriste, enseignant et auteur québécois ;
 Jacques Lafleur (1932-2010), homme politique français néo-calédonien ;
 Henri Lafleur (1902-1974), industriel et homme politique français ;
 Guy Lafleur (1951-2022), joueur canadien de hockey hockey sur glace ;
 Jean Lafleur (19?-), homme d'affaires canadien ;
 Phil Lafleur (1961-), un des surnom de Phil Lafon, catcheur canadien ;
 Sarah Lafleur (1980-), actrice canadienne.

Entreprise 
 Lafleur, chaîne québécoise de restauration rapide
 Lafleur, marque de commerce

Autres 
 Lafleur, marionnette picarde
 Trophée Guy-Lafleur, trophée de hockey sur glace portant le nom de Guy Lafleur
La Fleur, une artiste suédoise de musique électronique

Homonymie de patronyme